Андре́й Фила́тов:
 Филатов, Андрей Васильевич (род. 1971) — российский предприниматель, меценат, президент Российской шахматной федерации.
 Филатов, Андрей Дмитриевич (1912—1973) — советский инженер-прокатчик, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината. Филатов, Андрей Сергеевич (род. 1973) — российский государственный деятель, глава города Сургут.